9723 Binyang
 Binyang (Giappone), località del Giappone